Kaura kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Kaura (sjö), Lappland,

Kenya 

 Kaura (vattendrag), Kitui,

Malta 

 Qawra (lagun i Malta), Saint Lawrence,

Nigeria 

 Ungwan Kaura, vattendrag, Katsina, 
 Kaura (distrikt), Kaduna, 
 Kaura (ward i Nigeria, Sokoto), Wamako, 
 Kaura (ward i Nigeria, Kaduna, Kaura), 
 Kaura (ward i Nigeria, Kaduna, Zaria),

Norge 

 Kaura (ö), fyrplats, Trøndelag fylke, Roan, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar